Зелената партия () е политическа партия в Чехия. Основана е малко след октомврийския преврат през есента на 1989 г. Тя е член на Глобални зелени, член на парламентарната група Европейска зелена партия в парламента на Европейския съюз. Неин ръководител е Матей Стропнички.

Председатели

Участия в избори

Камара на депутатите

Сенат 

* в коалиция с KDU-ČSL, SZ и Пиратска партия
† в коалиция с SZ и ČSSD
‡ в коалиция с KDU-ČSL и SZ

Европейски парламент

Общински избори 
 2006 – 446 съветници
 2010 – 323 съветници
 2014 – 265 съветници

Вижте също 
 Списък на политическите партии в Чехия

Източници

Външни препратки 

 

Зелени партии
Политически партии в Чехия
Основани в Чехия през 1989 година